Musch ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Musch (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Evert Musch (1918–2007), niederländischer Maler
 Hans Musch (1935–2023), deutscher Organist und Musikwissenschaftler
 Hans-Dieter Musch (* 1934), Journalist und Buchautor

 Joseph Musch (1893–1971), belgischer Fußballspieler 
 Maria Musch, niederländische Kauffrau und Reederin

Siehe auch
 Müsch (Begriffsklärung)
 Mouche (Begriffsklärung)
 Muş, Stadt in der Türkei
 Musch & Lun, Südtiroler Bauunternehmen 1880–1930
 Musch & Tinbergen, niederländische Filmproduktionsfirma